Glennan ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon R. Glennan (1903–1995),  US-amerikanischer Toningenieur
 Thomas Keith Glennan (1995–1995), Leiter der US-Raumfahrtbehörde NASA

Siehe auch:
 Glennon